Tschemodanow ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Sergejewitsch Tschemodanow (1903–1986), sowjetischer Sprachwissenschaftler
 Wassili Tarassowitsch Tschemodanow (1903–1937), sowjetischer Parteifunktionär